Hohes C steht für:
 das dreigestrichene c in der Musik, siehe dreigestrichene Oktave in Oktave #Untergliederung des Tonraumes in Oktavräume
 eine Fruchtsaft-Marke des deutschen Getränkeherstellers Eckes-Granini Group